La saison 1990 du Championnat de Finlande de football était la  de la première division finlandaise à poule unique, la Veikkausliiga. Les douze meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres à deux reprises durant la saison, à domicile et à l'extérieur. À la fin de cette première phase, les 8 premiers disputent une phase finale, sous forme de coupe (quarts, demis et finale). L'avant-dernier du classement dispute un barrage de promotion-relégation face au vice-champion de deuxième division tandis que le dernier est directement relégué en Ykkonen, la deuxième division finlandaise.

C'est le HJK Helsinki qui remporte le titre cette saison en battant en finale le tenant du titre, le Kuusysi Lahti (1-1, 0-1). C'est le  de champion de Finlande de l'histoire du HJK.

Les 12 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir les classements se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Première phase 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Deuxième phase

Barrages de promotion-relégations 
Le KPV Kokkola doit rencontrer le vice-champion de deuxième division, le club de Jaro Pietarsaari, pour tenter de se maintenir parmi l'élite. Les matchs se disputent sous forme d'aller-retour.

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Finlande de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat de Finlande de football
Finlande
1990 en Finlande